Anna van Bohemen (Praag, 11 mei 1366 — Londen, 7 juni 1394) was de echtgenote van koning Richard II van Engeland, en een dochter van keizer Karel IV en Elisabeth van Pommeren.

Biografie 
Anna van Bohemen werd in Praag geboren als de oudste dochter van keizer Karel IV uit diens (vierde) huwelijk met Elisabeth van Pommeren. Ze bracht voor haar huwelijk met Richard II van Engeland geen bruidsschat met zich mee, maar in plaats daarvan betaalde Richard aan haar broer Wenceslaus een bedrag van 20.000 florijnen waardoor haar huwelijk met Richard niet van veel populariteit genoot. Het paar huwde in de Westminster Abbey op 20 januari 1382. Ter ere van het huwelijk werden enkele dagen lang toernooien gehouden. Ze waren in totaal twaalf jaar gehuwd toen ze in 1394 in Shane Manor kinderloos overleed. Na haar dood huwde Richard met Isabella van Valois.

Voorouders

Na haar dood 
Ze werd begraven in de Westminster Abbey en na zijn dood werd Richard II bij haar bijgezet. Toen haar tombe in 1871 werd geopend bleek dat een groot deel van haar beenderen gestolen was.

Partner van de koning van Engeland
Huis Luxemburg
Persoon in de 14e eeuw